6-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «С»  проходил в столице Андорры Андорра-ла-Велья. Победитель турнира — сборная Андорры.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Плей-офф 

 Матч за 5-е место
  Гибралтар —  Уэльс — 74:23
 Матч за 3-е место
  Мальта —  Монако — 49:45

Чемпион

Ссылки 
Статистика Чемпионата Европы — дивизион С

2011
2011 год в баскетболе